Toponímia:
 Bug o Buh Meridional, riu que flueix exclusivament per Ucraïna i desemboca al Mar Negre
 Bug o Buh Occidental, riu que flueix des de l'óblast de Lviv a Ucraïna cap a l'oest, esdevenint frontera entre Ucraïna i Polònia, i després Polònia i Bielorússia, endinsant-se a Polònia per a desembocar al riu Vístula
 Informàtica: Bug o error de programari, resultat d'una fallada durant el procés de creació de programari
 Cinema: Bug (pel·lícula), pel·lícula de 2006 de terror psicològic, dirigida per William Friedkin
 Kettering Bug, torpede aeri precursor del que avui és considerat míssil de creuer
 Web bug, imatge en una pàgina web o en un missatge de correu electrònic que es dissenya per controlar qui ho llegeix 
 Captalat de Buch o Bug , senyoria feudal de Gascunya